Зина има више значења:
 Зина (Њујорк)
 Зина (Оклахома)